С 29 ноября по 10 декабря 1995 года в Сальвадоре состоялся 3-й розыгрыш Кубка наций Центральной Америки, регионального турнира Центральной Америки. В финальной части турнира участвовали 6 сборныех, разбитых на 2 группы по три команды, которые в однокруговом турнире определили полуфиналистов. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 1996.

Отборочный турнир 

 получила путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

'',  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 1996.

Ссылки 
КОНКАКАФ
RSSSF

1995
1995 год в футболе